

Cinema 
 Behind the Mask – cortometraggio del 1915 diretto da George Moore
 Behind the Mask – film del 1916 diretto da Francis Ford
 Behind the Mask – film del 1917 diretto da Alice Guy
 Behind the Mask – film del 1932 diretto da John Francis Dillon 
 Behind the Mask – film del 1946 diretto da Phil Karlson e William Beaudine
 Behind the Mask – film del 1958 diretto da Brian Desmond Hurst   
 Oltre la maschera (Behind the Mask) – film del 1999 diretto da Tom McLoughlin
 Behind the Mask - Vita di un serial killer (Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon) – film del 2006 diretto da Scott Glosserman

Letteratura 
 Dietro la maschera (Behind the Mask) – romanzo di Metsy Hingle pubblicato nel 2003 nella collana I nuovi bestsellers

Musica 
 Behind the Mask – album dei Fleetwood Mac del 1990
 Behind the Mask – brano della Yellow Magic Orchestra del 1980, dall'album Solid State Survivor
 Behind the Mask – singolo di Greg Phillinganes del 1985
 Behind the Mask – singolo di Eric Clapton del 1987
 Behind the Mask – brano degli Anarchy Club del 2005, dall'album The Way and Its Power
 Behind the Mask – singolo di Michael Jackson del 2011
 Behind the Mask – sigla della serie televisiva La regina di spade, cantata da José Feliciano